Sarangani (Davao Occidental), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao del Sur;
 Sarangani (dialect), een dialect van het Sangil, gesproken in de Filipijnen;
 Sarangani (eiland), een van de eilanden die de gemeente Sarangani vormen;
 Sarangani (provincie), een Filipijnse provincie op de eilandengroep Mindanao;
 Straat Sarangani, een zeestraat tussen Mindanao en Sarangani en Balut.